Emil Limmer (1854-1931), peintre allemand
 Franz Limmer (1808-1857), compositeur autrichien
 Sylvia Limmer (1966-), biologiste et femme politique allemande